Baureihe 89 steht für Tenderlokomotiven mit der Achsfolge C der Deutschen Reichsbahn und ihrer Nachfolgegesellschaften:
 Baureihe 89.0: Preußische T 8
 Baureihe 89.0II: Einheitslokomotive
 Baureihe 89.1: Pfälzische T 3
 Baureihe 89.2: Sächsische V T
 Baureihe 89.3–4: Württembergische T 3 und T 3 L 
 Baureihe 89.6: Bayerische D IIII
 Baureihe 89.7: Bayerische R 3/3
 Baureihe 89.8: DR-Nachbau der Bayerischen R 3/3
 DR-Baureihe 89.9: diverse durch die DR übernommene Lokomotiven
 Baureihe 89.10: diverse durch die DR übernommene Lokomotiven der Bauart Preußische T 8
 Baureihe 89.11: PKP-Baureihe Tkh 29
 Baureihe 89.25: durch die DR 1949 übernommene Lokomotive, siehe DR-Baureihe 89.83
 Baureihe 89.49: durch die DR 1949 übernommene Preußische T 3
 Baureihe 89.59: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 89.59–66
 Baureihe 89.60: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 89.59–66
 Baureihe 89.61: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 89.59–66
 DR-Baureihe 89.62: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 89.63: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 89.59–66
 Baureihe 89.64: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 89.59–66
 Baureihe 89.65: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 89.59–66
 Baureihe 89.66: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 89.59–66
 Baureihe 89.70–75: Preußische T 3 
 Baureihe 89.75: Hafenbahn Bremen T 3.1, siehe Preußische T 3
 DR-Baureihe 89.75: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 89.78: Preußische T 7
 Baureihe 89.80: Mecklenburgische T 3
 Baureihe 89.81: Bayerische D V
 Baureihe 89.81II: PKP-Baureihe TKh17
 Baureihe 89.82: Sächsische V T
 Baureihe 89.82II: PKP-Baureihe TKh4
 Baureihe 89.82: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 89.83: Badische IX a
 89 8351: durch die DR 1949 übernommene Lokomotive